Маргарет Манн (,  — ) — американская актриса.

В 1920-е годы ей доставалось много крупных ролей в фильмах, среди которых «Чёрная красавица» (1921) и «Четверо сыновей» (1928), где её коллегой был Джон Уэйн. Но позже она отошла на второй план, исполняя незначительные роли, многие из которых даже не указывались в титрах. Среди них была роль сиделки в госпитале в знаменитой ленте Виктора Флеминга «Унесённые ветром» в 1939 году. Маргарет Манн скончалась от рака в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Ссылки 

Умершие от рака
Иммигрировавшие в США из Великобритании